G102 steht für:
 Grob G 102, deutsches Segelflugzeug
 Martinsyde G.102, britisches Militärflugzeug
 Nationalstraße 102 (China), Abkürzung G102
 SMS G 102, Zerstörer der kaiserlichen Marine